Эксце́сс ( — букв. выход; отступление, уклонение'')

 В психологии:
 Эксцесс — крайнее проявление чего-либо; невоздержанность, столкновение.

 В сферической тригонометрии:
 Эксцесс сферического треугольника
 В теории вероятностей:
 Коэффициент эксцесса распределения случайной величины

См. также 
 «Эксцесс» — студийный альбом группы «Алиса»

Примечания